Cintalapa puede referirse a las siguientes divisiones político-administrativas chiapanecas:
 El distrito de Cintalapa.
 El municipio de Cintalapa.
 La ciudad y cabecera del distrito, Cintalapa.
Valle de Cintalapa, uno de los valles que se encuentran en la Depresión Central de Chiapas.
Río Cintalapa, afluente que discurre por el valle de Cintalapa y es tributario del río La Venta.
Río Cintalapa, afluente que discurre de la Sierra Madre de Chiapas pasando por la ciudad de Escuintla.